Qarah Gol kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarah Gol (ort), Golestan, 
 Qarah Gol-e Sharqī, ort, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar